Стикс може да се односи на:

 Стикс, митолошка река
 Стикс (Перм), река у Русији
 Стикс (месец), Плутонов природни сателит